Lefkada steht für:

 Lefkada, eine griechische Insel
 Lefkada (Gemeinde), die griechische Gemeinde um die Insel Lefkada
 Lefkada (Regionalbezirk), ein griechischer Regionalbezirk
 Lefkada (Stadt), der Hauptort der Insel Lefkada

 Lefkada (Rebsorte) ist der Name einer nur in Zypern angebauten autochthonen roten Rebsorte